Le terme chronoscope peut faire référence :
 à l'instrument appelé chronographe, qui permet de mesurer la durée d'un événement ;
 en science-fiction, à un appareil de fiction permettant de visualiser une personne ou un événement à travers le temps (chrono- : temps ; -scope : vision).